Добрецово — топоним, название населённых пунктов:

Россия 
 Добрецово — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Добрецово — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.